Nsubuga ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Nsubuga (* 1993), ugandischer Fußballspieler
 Emmanuel Nsubuga (* 1967), ugandischer Boxer
 Emmanuel Kiwanuka Nsubuga (1914–1991), ugandischer Erzbischof
 Joseph Nsubuga (* 1996), ugandischer Fußballspieler
 Muhamad Nsubuga (* 1982), ugandischer Fußballspieler